Albumet Free Fall är ett studioalbum producerat av Nomy från 2013

Låtlista 
 Freakshow Part 1 (Acoustic) - 3:40
 Freakshow Part 3 - 4:25
 Free Fall - 4:55
 EssenMeier - 2:55
 Never alone - 4:41
 Breathe with me - 3:45
 Footprints - 4:25
 Put him out - 3:50
 The Killers - 4:30
 Lights are going out - 3:35
 This is not a love song - 3:00

Referenser 

Musikalbum 2013